Тавлово — деревня в Псковском районе Псковской области. Входит в состав Серёдкинской волости. 
 
Расположена в 30 км к северу от Пскова и в 2 км к северо-востоку от деревни Верхолино.

Население

История 
До 1 января 2010 года деревня входила в состав упразднённой Верхолинской волости.

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Псковского района